Silver Apples:

 Silver Apples — американский дуэт играющий в жанре психоделического экспериментального рока с элементами электроники. 
 Silver Apples — дебютный альбом группы Silver Apples.